György Horváth – piłkarz węgierski
 György Horváth – sztangista węgierski
 György Horváth – właściciel m.in. zamku w Niedzicy